Ел Уикон има више значења:

 Ел Уикон (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уикон (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику